Amphiporus rufostriatus är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Bergendal 1903. Enligt Catalogue of Life ingår Amphiporus rufostriatus i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet Amphiporus, och ordningen Hoplonemertea. Det är osäkert om arten förekommer i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
rufostriatus